A300 steht für:
 Airbus A300, Großraumflugzeug von Airbus
 A300 (Russland), Fernstraße in Russland
 A300 (Elfenbeinküste), Fernstraße in der Elfenbeinküste